Гиппас из Метапонта — древнегреческий философ-пифагореец, математик, теоретик музыки.
 (17492) Гиппас — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.